Шабат Даруква-Ипа Маршан, прозванный Золотой Шабат (); 1818, Цебельда — 1842, Мрамба) — абхазский князь, сын князя Даруквы Хрипс-Ипа Маршан из Дала и абхазской княжны Чачба. Старший брат Эшсоу Маршана.

Биография 

Третий из пяти (по другой версии пятый из семи) сыновей князя Даруквы Маршан. За свое богатство был прозван Золотой Шабат. По матери приходился внуком владетелю Абхазии Келешбею Чачба. В отличие от своих старших братьев, Батал-бея и Ширин-бея (рожденных от первого брака Даруквы), выказывал презрение к действиям русским. Возглавлял ряд атак на русские укрепления, выказывая так поддержку своим родственникам убыхам.

Впервые в российских документах фигурирует 21 января 1837 года. Шабат Маршан и князь Беслан Инал-Ипа пребывают в селение Келасур к князю Гасанбею Чачба. Причина приезда — возврат долга, который имел пред ними Гасанбей. Произошедшее ночью недопонимание вылилось в конфликт. Шабат и Беслан Инал-Ипа захватив супругу Гасанбея, урожденную княжну Инал-Ипа, а также юного князя Сеитбея (сын Гасанбея) мигом же отправились в Цабал. Гасанбею удалось нагнать похитителей и отбить родственников.

В 1837 году князь Шабат был схвачен бароном Алексеем Александровичем Розеном, который возглавлял военную экспедицию, направленную на усмирение цабальских и дальских абхазов. Стоит также упомянуть, что большую помощь в поимке Шабата оказали его старшие братья — Ширин-бей (Химкораса) и Батал-бей. Князь был вывезен в Метехский замок в Тифлисе. В следующем году был направлен в действующую армию, за отличие в боях в Дагестане произведён в офицеры и награждён. В Дагестане он действовал под командованием генерала Карла Фези. Фези отмечает блистательное мужество и отвагу юного князя.

По возвращении домой в 1839 г. решает продолжить сопротивление царским властям. В частности известна его речь на собрании дал-цабальских абхазов (обращается к Халибею Кайтмас-Ипа): «Смотрите, - я обласкан начальством русским, я офицер и мне обещали хорошее содержание, но для избавления родины жертвую всем. Помоги мне в этом славном деле, и я клянусь над Алкораном, будешь любезным братом моим. Иначе мы не признаем тебя родственником, Князем Маршан. Враги твои будут друзьями нашими, и без меня прольется кровь твоя, как кровь чужая»

Красноречие и врожденная харизма Шабата склоняет многих абхазов, давно желавших скинуть оковы российской оккупации. Очевидцы отмечают, что в Цабале «все слепо послушны красноречию Шабата». Объявивший своим врагом каждого, кто носит царские эполеты, Шабат мигом становится героем в глазах абхазского народа, подобно своему дяде по матери Асланбею Чачба.

В 1840 г. начинает открытые действия против российской власти. Первым же делом поднимает восстание против власти своих старших братьев в Цабале. Поддержку Шабату оказали псхувцы, возглавляемые древними княжескими семействами Мас-Ипа и Багаркан-Ипа, ветвями многочисленного рода Маршан. Батал-бей мигом же схвачен, Ширин-бей же заперся в своей крепости Варда, отсылая письма о помощи к владетелю в Сухум. Той же ночью, Халибей Кайтмас-Ипа совершает нападение на жилье подпоручика Лисовского. Проигравшим бой царским войскам на помощь подоспели цабальские князья Зосхан и Мсоуст Маршан, пожалованные годами ранее в офицеры русской армии. Отступившие Лисовский с князьями Маршан, оставили занимаемое ими укрепление, сожженное и разграбленное абхазами. Халибей Кайтмас-Ипа также уничтожил мосты на реке Кодор, прервав сообщение меж Дал и Цабалом.

Среди Маршани особенно выдавались храбростью, энергией, и непримиримой враждой к владетелю Шабат, Баталбей и Эсшау. Они подняли всю Цебельду и начали свою (...) войну против Абхазии, и, следовательно, против нас. Пристав Цебельдинский, поручик Лисовский, имевший при себе только шестерых донских казаков, должен был бежать в Сухум.

Ответные меры не заставили себя долго ждать. Подполковник Викентий Козловский выступил с батальном в Цабал, в пути соединившись с подразделениями абхазской милиции (более 2-х тысяч человек), направленной владетелем Абхазии Хамудбеем. В подкрепление также были высланы две роты Мингрельского егерского полка. С Абжуа выступил Кац Маан во главе 1200 абжуйцев верных владетелю. Прибывали также князья и дворяне со своими подвластными. Со своей стороны Шабат отправил гонцов в горные общества Абхазии, дабы те оказали поддержку.

Двинувшись разными путями в Дал, царские отряды брали аманатов с каждого княжеского и дворянского рода, дабы обеспечить их верность владетелю и России. 15 июня на переговорах в селении Джиша удалось договорить о примирении, которое так и не состоялось. 19 июня царские войска заняли Апианча. На переговорах меж Козловским и князем Зурабом Тлапс-Ипа удалось договорить о несовершении кровопролития меж цабальцами и царскими отрядами. Несколькими днями позже Кац Маан во главе абжуйцев сумел отбить осаду крепости Варда, стоящую на подступу к Далу. Боясь дальнейшего продвижения царских войск в Дал, Шабат пошел на примирение, выдав со своей стороны аманатов. Вероятно это было отвлекающим маневром, давшим время для вторжения убыхам. Возглавляемые Хаджи Керантухом убыхи, вторглись в Садзен, где атаковали русские укрепления.

Шабат долгое время призывал цабальцев и дальцев к поддержке убыхов:

«В то же время обнаружились опять волнения в Цебельде. Жители верхней Цебельды, подстрекаемые князьями Батал-беем, Шабатом и Эшсоу Маршаниевыми, готовы были со вторжением Убыхов в Абхазию поднять оружие против правительства и вторгнуться туда же с другой стороны»

Многочисленные атаки горцев, руководимых Шабатом Маршан, доставляли серьезные неприятности российским войскам. В 1841 году, карательный отряд полковника Муравьева огнем и мечом прошелся по абхазской общине Дал, были сожжены многие абхазские села, а все местное население было выгнано с родных земель.

Юный князь пользовался популярностью и уважением среди простого народа. Также известно, что долгое время его любила княжна Енджи-ханум Чачба, сестра Хамудбея Чачба, последнего владетельного князя Абхазии.

В 1842 году, Шабат предпринимает атаку на русское укрепление Мрамба. Русские заранее были предупреждены о нападении Шабата. Ширин-бей (Химкораса) Маршан, пожалованный русскими в высокий военный чин, сдал своего младшего брата Шабата. Молодой князь погибает во время атаки, его дело продолжает его младший брат Эшсоу Маршан. На момент смерти Шабат был в возрасте 24-х лет. Из документов известно, что он был убит рядовым Софроном Радзиевским, за свой поступок пожалованным в звание подпоручика.

Литература 
 Материалы по истории Абхазии XVIII—XIX века (1762—1859). / А. Э. Куправа.

Участники Кавказской войны
Шабат